Влади́мир Никола́евич Черна́вин (, Николаев, УССР, СССР — 18 марта 2023, Москва). Главнокомандующий военно-морским флотом — заместитель Министра обороны СССР (1985—1992). Герой Советского Союза (1981), адмирал флота (1983).

Член ЦК КПСС (1986—1990). Депутат Верховного Совета СССР 10-11 созывов.

Биография 
Родился 22 апреля 1928 года в городе Николаеве Украинской ССР.

В 1942—1944 годах обучался в Ульяновском механическом техникуме.

В 1944—1947 годах обучался в Бакинском военно-морском подготовительном училище, г. Баку.

В 1947—1951 годах обучался в Высшем военно-морском училище имени М. В. Фрунзе.

С ноября 1951 по май 1953 года — командир БЧ-2 и БЧ-3 на дизель-электрической подводной лодке «С-102»

С мая по декабрь 1953 года — помощник командира подводной лодки «С-102».

В 1953—1954 годах обучался в Высших специальных офицерских классах подводного плавания и противолодочной обороны учебного отряда подводного плавания имени С. М. Кирова.

С сентября 1954 по февраль 1956 года — старший помощник командира подводной лодки «С-155».

С февраля 1956 по март 1959 года — командир подводной лодки «С-147».

С марта 1959 по август 1962 года — командир атомной подводной лодки «К-21». В 1962 году эта подводная лодка под его командованием впервые в отечественном флоте совершила автономное плавание продолжительностью 50 суток и, пройдя подо льдами Арктики, отработала методику подлёдного плавания, всплытия в полынье.

В 1962—1965 годах обучался в Военно-морской академии.

С июля 1965 по июнь 1967 года — начальник штаба 3-й дивизии подводных лодок СФ.

В феврале-марте 1966 года участник и командир походного штаба трансокеанского перехода двух атомоходов «К-116» и «К-133» под руководством контр-адмирала А. И. Сорокина с Северного на Тихоокеанский флот, которые впервые в истории советского флота за полтора месяца прошли 25 тысяч миль в подводном положении, ни разу не всплывая на поверхность.

В 1967—1969 годах — слушатель Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил СССР имени К. Е. Ворошилова.

С 17 июля 1969 по 12 февраля 1972 года — командир 19-й дивизии подводных лодок СФ.

С 12 февраля 1972 по сентябрь 1973 года — начальник штаба 3-й флотилии подводных лодок Северного флота.

С сентября 1973 по 20 сентября 1974 года — командующий 3-й флотилией подводных лодок СФ.

С 20 сентября 1974 по 1 июля 1977 года — начальник штаба Северного флота.

С 1 июля 1977 по 16 декабря 1981 года — командующий Северным флотом.

С 16 декабря 1981 по 29 ноября 1985 года начальник Главного штаба ВМФ — 1-й заместитель Главнокомандующего ВМФ.

С 29 ноября 1985 по 14 февраля 1992 года Главнокомандующий ВМФ — заместитель министра обороны СССР.

С 14 февраля по 25 августа 1992 года — командующий ВМФ ОВС СНГ.

С 25 августа 1992 по 6 февраля 1993 года — в распоряжении Министра обороны Российской Федерации.

В 1993 году уволен в отставку.

В 1993—1994 годах — директор Российского государственного морского историко-культурного центра при правительстве Российской Федерации (ныне Росвоенцентр). С 1995 по 2020 год являлся главным специалистом ВМФ.

С 2008 по 2021 год — генеральный инспектор Службы генеральных инспекторов Министерства обороны Российской Федерации, с 2011 по 2021 год — ведущий аналитик Управления генеральных инспекторов Министерства обороны Российской Федерации. С 1992 по 2014 год — президент, с 2014 года — почётный президент РОО «Союз моряков-подводников ВМФ России».

Скончался в ночь на 18 марта 2023 года на 95-м году жизни после продолжительной болезни. Будет похоронен на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества».

Общественная и государственная деятельность 
Член КПСС (1949—1991). В 1981—1986 годах — кандидат в члены ЦК КПСС. В 1986—1990 годах — член ЦК КПСС. Депутат Верховного Совета СССР 10-11 созывов.

Воинские звания 
 контр-адмирал (1970)
 вице-адмирал (1975)
 адмирал (14.02.1978)
 Адмирал флота (4 ноября 1983 года).

Награды 
 Герой Советского Союза (18 февраля 1981 года, медаль № 11451) — за большой вклад в повышение боевой готовности сил флота и умелое руководство ими в сложных условиях Мирового океана, личное мужество, проявленное в сложных и ответственных океанских походах;
 Орден Александра Невского (2013 год);
 Орден Мужества (1997 год);
 Орден «За морские заслуги» (2008 год);
 Два ордена Ленина (1971 год, 1981 год);
 Орден Октябрьской Революции (1976 год);
 Орден Красного Знамени (1966 год);
 Орден Красной Звезды (21 апреля 1988 года);
 Медали РФ и СССР;
 Орден «Во славу флота российского» 1-й степени (общественная награда учреждённая Комиссией Совета Федерации РФ по национальной морской политике);
 Почётный гражданин города Полярный Мурманской области;
 Почётный гражданин города Николаева (Украина).
Иностранные награды
 Орден Народной Республики Болгария 1-й степени (НРБ, 1985 год);
 Орден Шарнхорста (ГДР)
 Медаль «За укрепление дружбы по оружию» 1-й степени (ЧССР)

Библиография 
 На морских и океанских просторах. — М.: Знание, 1987.
 Флот в судьбе России. — М.: Андреевский флаг, 1993.
 Атомный подводный… Флот в судьбе России. — М.: Андреевский флаг, 1997.
 Размышления после походов и штормов. — 1997.
 Борьба на коммуникациях: уроки войн и современность. — М.: Патриот, 2003.
 Оперативная и боевая подготовка в Военно-Морском Флоте накануне и в годы Великой Отечественной войны // Военно-исторический журнал. — 1984. — № 7. — С. 27—35.
 Организация боевого обеспечения подводных лодок (По опыту Великой Отечественной войны) // Военно-исторический журнал. — 1985. — № 12. — С. 22—28.
 Опыт ведения боевых действий подводными лодками на различных морских театрах в ходе Великой Отечественной войны // Военно-исторический журнал. — 1986. — № 7. — С. 11—21.

Примечания

Литература 
 
 Военные моряки — Герои подводных глубин (1938—2005): биографический справочник. — М.: Кучково поле; Кронштадт: Морская газета, 2006. — 366 с. — ISBN 5-86090-212-3. — С. 335—337.
 Костев И. Г. Подводный флот от Сталина до Путина. — М.: ООО «СОНЭКС ЦЕНТР», 2008.
 Черкашин Н. А. Возмутители глубин: секретные операции советских подводных лодок в годы холодной войны. — М.: Вече, 2014. — 301 с. — (Военные тайны XX века). — ISBN 978-5-4444-1955-7.

Ссылки 
 
 Биография на сайте Союза моряков-подводников
 Некролог на сайте газеты «Красная звезда»
 Егоров Ю. Самый большой флот в мире

Выпускники Каспийского высшего военно-морского училища имени С. М. Кирова
Выпускники Высшего военно-морского училища имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова
Подводники СССР
Командующие Северным флотом
Главы военно-морского ведомства СССР
Заместители министра обороны СССР
Народные депутаты СССР от округов Азербайджанской ССР
Депутаты Верховного Совета СССР 11-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Члены ЦК КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Почётные граждане Полярного
Почётные граждане Николаева
Руководители ветеранских организаций России
Мемуаристы России
Долгожители России